Hollis peut désigner :

Personnalités

Patronymes 
 John Hollis, de son vrai nom Bertie Wyn Hollis (1927-2005), acteur anglais 
 Mark Hollis (1955-2019), compositeur, chanteur et musicien britannique 
 Mark Hollis (1984-), athlète américain de saut à la perche
 
 Patricia Hollis (1941-2018), membre travailliste de la Chambre des lords 
 Richard Hollis (1934-), graphiste britannique
 Roger Hollis (1905-1973), espion britannique, ancien directeur du MI5
 Rondae Hollis-Jefferson (1995-), joueur américain de basket-ball
 Thomas Hollis (1720-1774), philosophe et écrivain anglais
 Wakeema Hollis (1984-), actrice et mannequin américaine

Pseudonymes 
 H. H. Hollis, pseudonyme de Ben Neal Ramey (1921-1977), écrivain de science-fiction américain

Prénoms  
 Hollis Conway (1967-), un athlète américain de saut en hauteur
 Hollis Frampton (1936-1984), réalisateur et photographe américain
 Hollis Price (1979-), joueur américain de basket-ball
 Hollis Queens, musicienne américaine

Toponymes 
 Hollis, une ville d'Alaska
 Hollis, une ville du Maine
 Hollis, une ville du New Hampshire
 Hollis (Queens), un quartier de New York
 Hollis, une ville de l'Oklahoma

Autres 
 Ballad of Hollis Brown, une chanson de Bob Dylan parue en 1964
 Hollis Chair of Divinity, chaire de la Harvard Divinity School
 (4084) Hollis, astéroïde

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme